044  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Capodimonte, a Napoli